Breatking (Maria Mittet), album
Breathing (Jason Derülo), song
Breathing (Kate Bush), song
Breathing (Oscar and the Wolf), muzieknummer uit 2017
Breathing (Paatos), album